Ernesti puede referirse a:
 August Wilhelm Ernesti (1733–1801), desde 1770 profesor de elocuencia en Leipzig. (de)
 Jörg Ernesti (* 1966), teólogo alemán (Católica). (de)
 Johann Christian Ernesti (1695–1769), teólogo protestante alemán. (de)
 Johann Christian Gottlieb Ernesti (1756–1802), filólogo alemán. (de)
 Johann Christoph Ernesti (1662–1722), teólogo protestante alemán. (de)
 Johann August Ernesti (1707–1781), teólogo y filólogo alemán, el tío de Johann Christian Gottlieb.
 Johann Friedrich Christoph Ernesti (1705–1758), teólogo protestante alemán. (de)
 Johann Heinrich Ernesti (1652–1729), pedagogo alemán. (de)
 Leo Ernesti (1925–1996), político alemán (CDU). (de)
 Ludwig Ernesti (1814–1880), teólogo luterano alemán. (de)